Zerilli ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Joseph Zerilli (1927–2015), italienisch-amerikanischer Mobster
 Francesco Zerilli (1793/1797–1837), italienischer Maler des Klassizismus auf Sizilien
 Joseph Zerilli (1897–1977), italienisch-amerikanischer Mobster